Phantom Lady bezeichnet:

 Phantom Lady (1942), Roman von Cornell Woolrich unter dem Pseudonym William Irish
 Originaltitel des US-amerikanischen Films Zeuge gesucht (1944)
 Comicfiguren und zugehörige Comicreihen des Verlags DC Comics, siehe Phantom Lady (Comic) (seit 1941)